Profesionalen Futbolen Klub Pirin Blagoevgrad (PFK Pirin Blagoevgrad), società calcistica bulgara attiva dal 1922 al 2008.
Obštinski Futbolen Klub Pirin Blagoevgrad (OFK Pirin Blagoevgrad), società calcistica bulgara attiva dal 2008.